Никола́й Улья́нов: 
 Ульянов, Николай Александрович (1923—1981) — советский инженер-механик, педагог. 
 Ульянов, Николай Алексеевич (1901—1941) — советский офицер, командир 276-й стрелковой дивизии (1-го формирования) 
 
 Ульянов, Николай Иванович (1905—1985) — историк и писатель.
 Ульянов, Николай Павлович (1875—1949) — русский живописец, график, художник театра, педагог.
 Ульянов, Николай Фёдорович (XIX — XX вв.) — архитектор и инженер-технолог, работавший в Ташкенте.